Dr. Carles Benedí (1958- ) é um botânico espanhol.

É professor titular da Universidade de Barcelona.

Obras
Conspectus of Helichrysum Mill. sect. Stoechadina (DC.) Gren. and Godr.(Asteraceae, Gnaphalieae) (2007)
Conspectus of Helichrysum Mill. sect. Stoechadina (DC.) Gren. &amp;amp;amp;amp; Godr.(Asteraceae, Gnaphalieae) (2007)
Ajustes en tres endemismos de Verbascum L. (2006)
Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in opus (2003)
Notulae Taxinomicae, Chorologicae, Nomenclaturales, Bibliographicae Aut Philologicae In Opus (1998)
Notes taxonòmiques, nomenclaturals i corològiques de les espècies de Verbascum L. (Scrophulaeiaceae) a Mallorca (1989)

Ligações externas
  
    Scientific Commons.

Botânicos da Espanha